Az 1985-ös UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1985. május 8-án és május 22-én játszották a Videoton SC és a spanyol Real Madrid csapatai Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban. A kupát az első mérkőzésen aratott győzelmével a madridi csapat nyerte a döntőig bravúrosan eljutó székesfehérvári csapattal szemben.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1984–1985-ös UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő